Světový pohár družstev 2011 byl 33. ročník mistrovství světa tenisových družstev mužů pořádaný ATP. Turnaje se účastnilo osm družstev, která byla nominována na základě pořadí dvou nejlépe umístěných hráčů světového žebříčku na konci minulého roku. Konal se od 15. do 21. května 2011. Po ukončení sponzoringu firmou ARAG v roce 2010 byl původně následující ročník zrušen. V lednu 2011 se podařilo zajistit nového sponzora společnost Power Horse a mistrovství se uskutečnilo. 

Soutěž se každoročně hraje na antukových dvorcích Rochusclubu v Düsseldorfu v Německu a je součástí kategorie 250 series v rámci ATP World Tour.

Obhájcem titulu bylo mužstvo Argentiny. Vítězem se stal tým Německa, který ve finále porazil Argentinu 2:1, když rozhodující bod ve čtyřhře získal pár Philipp Petzschner a Philipp Kohlschreiber nad dvojicí Juan Ignacio Chela a Máximo González poměrem setů 6–3, 7–6(5).

Prize Money

Složení družstev

Červená skupina

Spojené státy americké 
 Mardy Fish (#11)
 Sam Querrey (#25)
 John Isner (#35)

Argentina 
 Juan Mónaco (#37)
 Juan Ignacio Chela (#42)
 Máximo González (#83)

Kazachstán 
 Andrej Golubjov (#43)
 Michail Kukuškin (#62)

Švédsko 
 Robin Söderling (#5)
 Christian Lindell (#326)
 Robert Lindstedt (#22, čtyřhra)
 Simon Aspelin (#61, čtyřhra)

Modrá skupina

Srbsko 
 Viktor Troicki (#15)
 Janko Tipsarević (#33) 
 Nenad Zimonjić (#4, čtyřhra)
 Dušan Lajović (#295)

Německo 
 Florian Mayer (#28)
 Philipp Kohlschreiber (#45)
 Philipp Petzschner (#76)
 Christopher Kas (#47, čtyřhra)

Španělsko 
 Daniel Gimeno Traver (#46)
 Marcel Granollers (#52)
 Marc López (#24, čtyřhra)

Rusko 
 Michail Južnyj (#13)
 Dmitrij Tursunov (#76)
 Igor Andrejev (#105)
 Victor Baluda (#640)

Základní skupina

Červená skupina

Pořadí

Argentina vs Kazachstán

Spojené státy americké vs Švédsko

Spojené státy americké vs Kazachstán

Argentina vs Švédsko

Spojené státy americké vs Argentina

Kazachstán vs Švédsko

Modrá skupina

Pořadí

Srbsko vs Německo

Španělsko vs Rusko

Německo vs Španělsko

Srbsko vs Rusko

Německo vs Rusko

Srbsko vs Španělsko

Finále

Německo vs Argentina

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Davis Cup 2011 - Světová skupina
 Hopman Cup 2011

Externí odkazy 
  Světový pohár družstev – oficiální stránky
  Hrací schéma

Světový pohár družstev
Tenis v Německu v roce 2011
ATP World Tour 2011